The Tangle – film del 1914 diretto da Harry Lambart
The Tangle – cortometraggio del 1914 diretto da Francis Ford